Walton puede referirse a dos localidades en el estado de Nueva York:

 Walton (pueblo); o
 Walton (villa).

en:Walton, New York